Česvinica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ston, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 85 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji